Trufanow () ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Trufanow (* 1985), russischer Naturbahnrodler
 Nikolai Iwanowitsch Trufanow (1900–1982), russischer Militär
 Sergei Michailowitsch Trufanow (1880–1952), russischer Mönch, Gegenspieler Rasputins